Alemany ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Soria Alemany (* 1967), spanischer Komponist, Kammermusiker und Musikpädagoge
 Ellen Alemany (* 1955), Vorsitzende und CEO der CIT-Group und der CIT Bank
 Iván Alemany (* 1967), spanischer Radrennfahrer
 José Ignacio Alemany Grau (* 1934), spanischer römisch-katholischer Bischof
 Joseph Sadoc Alemany y Conill OP (1814–1888), Erzbischof von San Francisco
 Juan Francisco Alemany (* 1963); spanischer Handballspieler